Suite  :
 Suite , œuvre pour orchestre composée par Béla Bartók
 Suite , œuvre pour orchestre de Piotr Ilitch Tchaïkovski